Никола́й Са́вченко:
 Савченко, Николай Аникеевич (1903—1985) — украинский советский селекционер, профессор.
 Савченко, Николай Евсеевич (1922—2001) — белорусский советский учёный и государственный деятель, академик.
 Савченко, Николай Иванович (в монашестве Нафанаил; 1799—1875) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Черниговский и Нежинский.
 Савченко, Николай Ильич (1920—1985) — Герой Советского Союза.
 Савченко, Николай Лаврентьевич (1921—1979) — украинский националистический деятель, майор УПА.
 Савченко, Николай Николаевич (род. 1972) — священник Русской православной церкви, публицист.